Lúčky può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
Lúčky, comune del distretto di Žiar nad Hronom, nella regione di Banská Bystrica 
Lúčky, comune del distretto di Michalovce, nella regione di Košice 
Lúčky, comune del distretto di Ružomberok, nella regione di Žilina